

Personnalités 
Beata Pawlak, journaliste et écrivaine polonaise. 
Krzysztof Pawlak, ancien footballeur polonais.
Léon Pawlak, ancien footballeur polonais naturalisé français.
Marie-Sophie Pawlak, fondatrice de l'association Elles Bougent.
Tobiasz Pawlak, coureur cycliste polonais.
Waldemar Pawlak, homme politique polonais.
Władysław Pawlak, ancien joueur et entraîneur de basket-ball polonais.